Sains ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Sains im Département Ille-et-Vilaine

mit Namenszusatz:
Sains-du-Nord im Département Nord
Sains-en-Amiénois im Département Somme
Sains-en-Gohelle im Département Pas-de-Calais
Sains-lès-Fressin im Département Pas-de-Calais
Sains-lès-Marquion im Département Pas-de-Calais
Sains-lès-Pernes im Département Pas-de-Calais
Sains-Morainvillers im Département Oise
Sains-Richaumont im Département Aisne

Siehe auch:
Sain
Saint